

Sigle 
 Mappatori Italiani Riuniti – comunità italiana dei mappatori
 Mercitalia Rail – società ferroviaria per il trasporto merci
 Monete Italiane Regionali – tentativo di aggiornamento del Corpus Nummorum Italicorum
 Movimento Internazionale di Riconciliazione – associazione nonviolenta di ispirazione ecumenica, sezione italiana dell'International Fellowship of Reconciliation (IFoR)
 Movimento della Sinistra Rivoluzionaria (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) – partito politico boliviano
 Movimento della Sinistra Rivoluzionaria (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) – partito politico cileno, attivo a dal 1965 fino agli anni ottanta
 Movimento della Sinistra Rivoluzionaria (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) – partito politico peruviano
 Movimento della Sinistra Rivoluzionaria (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) – partito politico venezuelano

Codici 
 MIR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Habib Bourgiba International di Monastir (Tunisia)
 MIR – codice identificativo dell'ILS pista 31 di Rimini/Miramare, radioassistenza per la navigazione aerea
 mir – codice ISO 639-3 della lingua mixe dell'istmo

Persone 
 Frank Mir – shootfighter statunitense
 Isabelle Mir – sciatrice alpina francese
 Joan Mir – pilota motociclistico spagnolo
 Mir Ghulam Hasan – poeta indiano

Altro 
 Mir – stazione spaziale russa
 Mir – cratere sulla superficie di Ganimede
 Nome in lingua originale di san Miro di Canzo
 Mir – città bielorussa
 Edizioni Mir – Casa editrice russa
 Mir – organo decisionale dell'obščina, nato nella Russia medievale
 Mir, server grafico di Ubuntu
 Mir – gruppo musicale svizzero
 MIR – serie televisiva spagnola
 Mir – circuito di pagamento russo